Jablonowo (russisch , ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland und Polen:

in Russland:
 Jablonowo (Transbaikalien), Siedlung städtischen Typs in der Region Transbaikalien

 von Dörfern:
 in der Oblast Belgorod:
 Jablonowo (Belgorod, Korotscha), Dorf im Rajon Korotscha
 Jablonowo (Belgorod, Tschernjanka), Weiler im Rajon Tschernjanka
 Jablonowo (Belgorod, Waluiki), Dorf im Rajon Waluiki
 in der Oblast Iwanowo:
 Jablonowo (Iwanowo, Komsomolsk), Dorf im Rajon Komsomolsk
 Jablonowo (Iwanowo, Putschesch), Dorf im Rajon Putschesch
 Jablonowo (Iwanowo, Sawino), Dorf im Rajon Sawino
 in der Oblast Kaluga:
 Jablonowo (Kaluga, Spas-Demensk), Dorf im Rajon Spas-Demensk
 Jablonowo (Kaluga, Tarussa), Dorf im Rajon Tarussa
 in der Oblast Lipezk:
 Jablonowo (Lipezk, Krasnoje), Dorf im Rajon Krasnoje
 Jablonowo (Lipezk, Sadonsk), Dorf im Rajon Sadonsk
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Jablonowo (Nischni Nowgorod), Dorf
 in der Oblast Nowgorod:
 Jablonowo (Nowgorod, Poddorje), Dorf im Rajon Poddorje
 Jablonowo (Nowgorod, Staraja Russa), Dorf im Rajon Staraja Russa

in Polen:
 Jabłonowo-Adamy, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Janowiec Kościelny
 Jabłonowo-Dyby, Dorf in selbiger Gemeinde
 Jabłonowo-Maćkowięta, Dorf in selbiger Gemeinde
 Jabłonowo-Zamek, Dorf in selbiger Gemeinde 
 Jabłonowo (Dąbrówno), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Dąbrówno, Powiat Ostródzki, bis 1938 Jablonowo, 1938 bis 1945 Dreililien im Kreis Osterode, Ostpreußen
 Jabłonowo (Kowale Oleckie), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Kowale Oleckie, Powiat Olecki, bis 1945 Neuendorf, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Jabłonowo (Płośnica), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Płośnica
 Jabłonowo (Sieraków), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Sieraków
 Jabłonowo (Ujście), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Ujście
 Jabłonowo Pomorskie, Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Jabłonowo (Wysokie), Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Wysokie
 Jabłonowo (Lesznowola), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Lesznowola
 Jabłonowo-Kąty, Dorf in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Sokoły
 Jabłonowo-Wypychy, Dorf in selbiger Gemeinde 
 Jabłonowo (Gryfice), Siedlung in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Gryfice
 Jabłonowo (Mirosławiec), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Mirosławiec